Ленинский сельсовет (; ) — название некоторых сельсоветов в СССР и России до 2006 года. С 2006 года так называются несколько сельских поселений.

Белоруссия 
 Ленинский сельсовет — в Жабинковском районе Брестской области.
 Ленинский сельсовет — в Добрушском районе Гомельской области.
 Ленинский сельсовет — в Житковичском районе Гомельской области.
 Ленинский сельсовет — в Чечерском районе Гомельской области.
 Ленинский сельсовет — в Слуцком районе Минской области.
 Ленинский сельсовет — в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Ленинский сельсовет — в Архаринском районе Амурской области.
 Ленинский сельсовет — в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Ленинский сельсовет — в Касторенском районе Курской области.
 Ленинский сельсовет — в Советском районе Курской области.
 Ленинский сельсовет — в Тимском районе Курской области.
 Ленинский сельсовет — в Истринском районе Московской области (1927—1994).
 Ленинский сельсовет — в Минераловодском районе Ставропольского края (1935—2015).
 Ленинский сельсовет — в Мордовском районе Тамбовской области.
 Ленинский сельсовет — в Кирсановском районе Тамбовской области.

Россия / Украина 
 Ленинский сельский совет — Красногвардейский район, Крым.
 Ленинский сельский совет — Ленинский район, Крым.

См. также 
 Ленинское сельское поселение